T15, T-15, T 15 ist die Bezeichnung für:

 T-15 (Armata), russischer Schützenpanzer
 T-15 (Panzer), leichter Panzer der belgischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg
 T15, Bezeichnung der von 1984 bis 1987 gebauten Variante des  Toyota Carina II
 T15, Bezeichnung des Vorläufers des Formel II-Rennwagens Cooper T20
 T 15 (1939), ein Boot des Typs Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine
 Preußische T 15, Güterzugtenderlokomotiven der  Preußischen Staatseisenbahnen
 MEG T 15; vierachsiger Schmalspurtriebwagen

Abkürzung